Zentralbad bezeichnet
 Zentralbad (Wien)
 Zentralbad Sofia
 Zentralbad Gelsenkirchen
 Zentralbad Brünn
 Zentralbad, Neptunbad (Timișoara)
 Zentralbad Mönchengladbach